Ле́тний сад:

 Летний Сад — остров в Санкт-Петербурге.
 Летний сад — сад на острове Летний Сад.
 Летний сад — сад в Кингисеппе.
 Летний сад — сад в Кронштадте.
 Летний сад — сад в Пскове.
 Летний сад — прежнее (до 1946) название Кремлёвского парка в Великом Новгороде.

 «Летний сад» — издательство в Москве.
 «Летний сад» — музыкальная группа из Санкт-Петербурга.